Hesthesini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Hesthesini (Lacordaire, 1869)
 Gênero Hesthesis (Newman, 1840)

Cerambycinae
Hesthesini